Einhausen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Einhausen, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Einhausen, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt,